

Astronomia
 965 Angelica – asteroide della fascia principale

Botanica
 Angelica – genere di piante della famiglia delle Apiaceae

Cinema
 Angélica (1952) – film diretto da Alfredo B. Crevenna
 Angelica (Angélique, Marquise des Anges) (1964) – film diretto da Bernard Borderie e tratto dal romanzo Angelica, la marchesa degli Angeli scritto da Anne e Serge Golon.
 Angelica (Angélique) (2013) – film diretto da Ariel Zeitoun, anch'esso tratto dallo stesso romanzo dei coniugi Golon.
 Angelica (2015) – film diretto da Mitchell Lichtenstein e tratto dal romanzo omonimo di Arthur Phillips.
 Angelica (2016) – film diretto da Marisol Gómez-Mouakad

Geografia
 Brasile
 Angélica – comune nello Stato del Mato Grosso do Sul
 Italia
 Biblioteca Angelica – biblioteca pubblica di Roma
 Stati Uniti d'America
 Angelica – città della Contea di Allegany, New York
 Angelica – città della Contea di Shawano, Wisconsin

Musica
 Angelica – cantante italiana nota a cavallo tra gli anni sessanta e settanta
 Angelica – singolo del gruppo musicale Le Vibrazioni estratto dall'album Le Vibrazioni II
 AngelicA – festival internazionale di musica che si svolge dal 1990 a Bologna
 Suor Angelica – opera lirica di Giacomo Puccini

Onomastica
 Angelica – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi immaginari
 Angelica – la protagonista di una serie di romanzi ambientati nella Francia del XVII secolo, scritti da Anne e Serge Golon
 Angelica – protagonista femminile dell'Orlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo e, in conseguenza, dellOrlando furioso di Ludovico Ariosto
 Angelica – personaggio del manga e anime Gunslinger Girl

Religione
 Angelica – nome con cui è comunemente chiamata una suora appartenente alla congregazione delle Suore Angeliche di San Paolo

Voci correlate
Angelico (disambigua)